Giorgi Margwelaszwili (ur. 1969) – prezydent Gruzji
 Giorgi Margwelaszwili (ur. 1990) – gruziński szachista